C16 ou C-16 peut désigner :

Domaine militaire et armes 
 Cessna 208 Caravan, un avion de l'United States Army ;
 HK GMW un lance-grenade automatique des Forces armées canadiennes ;
 HMS C16, un sous-marin de la Royal Navy.

Électricité 
 CEI 60320 C16, un connecteur électrique pour les équipements dissipant de la chaleur (comme les bouilloires électriques).

Fiction 
 C-16, un personnage de fiction de Dragon Ball.

Informatique 
 Commodore 16, un ordinateur personnel conçu par Commodore Business Machines Inc.

Sciences 
Astronomie
 Caldwell 16 (aussi appelé NGC 7243), un amas ouvert dans la  constellation du Lézard.

Médecine
 Cancer de l'estomac, d'après la Classification scientifique des espèces.

Sport automobile 
 Sauber C16, une voiture de Formule 1 utilisée en 1997.

Transports 
Automobile 
 Avions Voisin C16, un modèle du constructeur français Avions Voisin.

Route
  Autoroute espagnole C-16, une autoroute en Catalogne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres